Кончало́вский — русская фамилия.

Известные носители 
 Кончаловский, Андрей Сергеевич (Михалков-Кончаловский; род. 1937) — режиссёр, сценарист, сын С. В. Михалкова и Н. П. Кончаловской.
 Кончаловский, Дмитрий Петрович (1878—1952) — русский историк и правовед, сын П. П. Кончаловского-старшего.
 Кончаловский, Егор Андреевич (род. 1966) — российский режиссёр, актёр, сценарист и продюсер. Сын А. С. Михалкова-Кончаловского и Н. У. Аринбасаровой.
 
 Кончаловский, Михаил Петрович (1906—2000) — русский художник, лауреат Государственной премии РСФСР им. И. Е. Репина.

Кончаловская